

Astronomia
 Dante – cratere sulla superficie della Luna
 2999 Dante – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione
 Dante – film del 2022 diretto da Pupi Avati
 Dante 01 – film di fantascienza francese
 Ispettore Dante (Dante) – serie televisiva statunitense

Geografia
 Dante – vecchio nome italiano di Hafun, città della Somalia
 Dante – comune degli Stati Uniti d'America nel Dakota del Sud
 Dante – census-designated place degli Stati Uniti d'America nella Virginia
 Dante's View – Terrazza sita sulla parte Nord del Coffin Peack (Picco della Bara), in cresta alle Black Mountains (Montagne Nere)
 Dante Park (Dante Square) – parco di New York

Musica
 Dante XXI – album dei Sepultura
 Dante-Symphonie (Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia) – opera sinfonica di Franz Liszt
 Dante Sonata (Après une Lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata) – sonata di Franz Liszt

Onomastica
 Dante – forma abbreviata del nome proprio di persona Durante

Personaggi fittizi
 Dante – personaggio di Fullmetal Alchemist
 Dante – personaggio di Devil May Cry
 Dante – personaggio di DmC Devil May Cry
 Dante Bertolio – personaggio delle opere basate sul personaggio di Braccio di Ferro
 Vesta (Dante) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Persone
 Abdoul Karim Danté – calciatore maliano
 Bruno Dante – calciatore italiano
 Emma Dante – attrice teatrale, regista teatrale e drammaturga italiana
 Dante Bonfim Costa Santos – calciatore brasiliano 
 Enrico Dante – cardinale italiano
 Giuseppe Dante – ciclista su strada italiano
 Joe Dante – regista, produttore cinematografico, montatore, attore, sceneggiatore e critico cinematografico statunitense

Prodotti
 Olio Dante – marca di olio d'oliva italiana

Trasporti
 Dante – fermata della metropolitana di Napoli
 Dante – fermata della metropolitana di Torino

Navi
 Dante Alighieri – nave da battaglia

Altro 
 Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
 Società editrice Dante Alighieri – casa editrice di Roma

Pagine correlate
Dante Alighieri (disambigua)
Piazza Dante
Teatro Dante
Dante Rossi

Altri progetti